El término Caracas puede referirse a:

Geografía 
Caracas, ciudad venezolana.
Distrito Metropolitano de Caracas, área metropolitana de la capital venezolana.
Gran Caracas

Lugares 
Teatro Municipal de Caracas, teatro venezolano.
Poliedro de Caracas, recinto de espectáculos venezolano.

Equipos deportivos 
Caracas Fútbol Club, club de fútbol venezolano.
Caracas Fútbol Club "B" club de fútbol venezolano.
Leones del Caracas, equipo de béisbol venezolano.
Cocodrilos de Caracas, equipo de baloncesto.

Transporte 
Metro de Caracas, sistema de transporte.
Avenida Caracas, avenida bogotana.
Autopista Caracas-La Guaira autopista venezolana.

Religión 
Arquidiócesis de Caracas, arquidiócesis de la capital venezolana.
Catedral de Caracas, centro religioso venezolano.

Música 
Billo's Caracas Boys, orquesta musical venezolana.